Белоре́цк — железнодорожная станция Башкирского региона Куйбышевской железной дороги в городе Белорецке.

Грузовая и пассажирская станция. Является смежной с Южно-Уральской железной дорогой.

Поезда дальнего следования

Пригородные поезда 
 Белорецк — Инзер
 Белорецк — Уфа (именной поезд "Легенда Урала", действует в зимний период)

История 

Строительство железнодорожной линии в Белорецк началось в 1956 году. Летом 1960 года на станцию стали поступать грузы, это был кокс, уголь, кирпич, цемент, чугун, продукты питания.

В середине 1960 г. стал ходить пассажирский поезд из 8 вагонов, освещение в вагонах было фонарное со свечами. Вокзал и касса для пассажиров той поры — два двухосных вагончика.

В 1967 году был построен железнодорожный вокзал. В здании вокзала находились связь, путевое хозяйство, пост ЭЦ, тогда это был маленький щит и ручное управление. Только в начале 1970-х годов началось строительство зданий ШЧ, ПЧ, ДС.

В 1979 году закончилось строительство железнодорожной линии Белорецк — Карламан. В этом же году стал ходить поезд Сибай — Уфа, который курсирует по сегодняшний день.

Вокзал станции Белорецк представляет собой одноэтажное здание, построенное в 1967 году. Основные материалы и конструкции: железобетон, кирпичная кладка и деревянные перекрытия. Площадь застройки по наружному периметру 516,3 м2, площадь здания по внутреннему замеру 465,5 м2; Освещение люминесцентное.

В вокзале расположены кассовый зал, два зала ожидания для пассажиров, кабинет начальника вокзала, кабинет начальника станции, служебные помещения станции, товарная контора.

Кассовый зал с выходом в зал ожидания, пассажирский зал. В кассовом зале размещены касса продажи билетов на поезда дальнего и пригородного сообщения, оформления багажа и грузобагажа, справочная установка АСУ. В залах ожидания для пассажиров установлено 15 жестких диванов на 60 посадочных мест.

На станции Белорецк есть багажная кладовая в специализированном здании с выходом на перрон. В багажной кладовой имеется весовая площадка, средства пожаротушения.

На станции имеется перрон протяженностью 294 метра и шириной 8 метров, общей площадью 2352 м2. Въезд на перрон производится через территорию обменного пункта узла связи. Береговая пассажирская платформа протяженностью 360 метра и шириной 4 метра, общей площадью 1440 м2, островная пассажирская платформа длиной 120 и шириной 2 метра, общей площадью 240 м2

Коммерческие операции 
 Продажа пасс. билетов. Прием, выдача багажа.
 Пр/выд. повагонных отправок грузов (откр. площ.)
 Пр/выд. мелких отправок грузов (крытые склады).
 Пр/выд. поваг. и мелк. отправок (подъездн. пути).
 Пр/выд. повагонных отправок грузов (крытые склады).
 Пр/выд. грузов в универсальных контейнерах (3 и 5 т).
 Пр/выд. мелких отправок грузов (откр. площ.)
 Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 Прием и выдача грузов в универсальных контейнерах транспорта массой брутто 3 и 5 т на станциях.
 Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.

Примечания 

Станции Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Белорецкого района
Стыковые междудорожные станции
Белорецк
Появились в 1962 году в России
1962 год в Башкортостане